Summerville (Géorgie) est une ville de la Géorgie.
 Summerville (Oregon) est une ville de l'Oregon.
 Summerville (Pennsylvanie) est un borough de Pennsylvanie.
 Summerville (Caroline du Sud) est une ville de la Caroline du sud.

 Slim Summerville, acteur et réalisateur américain.
 Trish Summerville, costumière américaine.